Рад може бити:

 Рад (Ајова), град у држави Ајова, САД
 Рад (Требишов), насеље у округу Требишов, Словачка

или:

  (Електрични рад)
 Рад (термодинамика) (Термодинамички рад)
 Рад (физика) (Механички рад)

или:

 Рад (лист)
 Рад (издавачко предузеће)
 ФК Рад, фудбалски клуб из Београда, Србија